

Persone 
 Julián Carrón – presbitero spagnolo
 Schuyler Carron – bobista statunitense

Pagine correlate 
 Carro
 Carrion
 Caron